Cadle steht für
 Kevin Cadle (1955–2017), US-Sportjournalist, Fernsehmoderator und Basketballtrainer
 George Cadle Price (1919–2011), Politiker in Belize 
 Cadle-Monolith, Antarktika